(De) Hoop en Verwachting kan verwijzen naar:

de molen De Hoop & Verwachting
het vm. waterschap De Hoop en Verwachting